Boross Mihály
 Boross Mihály (1815–1899) népies író
 Boross Mihály Weiner (1877–1945) író, újságíró, mérnök

hasonló nevűek
 Boross Tobi Mihály (19. század) református lelkész